Endochytriaceae är en familj av svampar. Endochytriaceae ingår i ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Endochytriaceae